Readgeek — онлайн-сервис в концепции Библиотека 2.0, реализующий социальную каталогизацию книг с использованием рекомендательной системы на основе коллаборативной фильтрации. Основан в декабре 2010 года, офис управляющей компании расположен в Берлине.

Позволяет пользователям искать книги, соответствующие их индивидуальным предпочтениям с помощью использования нескольких алгоритмов. Принимая во внимание рейтинги и метаданные прочтённых книг, эти алгоритмы помогают сайту узнать о предпочтениях пользователей, сервис предлагает книги, которые понравились другим пользователям с похожими интересами (вместо того, чтобы предлагать книги, похожие на те, которые пользователь уже оценил). Пользователи сервиса могут создавать списки литературы, открывать дискуссии о книгах и следовать социальной и литературной активности других пользователей. 

Считается первым сайтом, достаточно точно предсказывающим будущую пользовательскую оценку любой книги.

В 2016 году компания-владелец сайта приглашена Нидерландской генеральной ассоциацией издателей для конкурса инноваций в области стартапов в издательской индустрии.

Примечания 

Электронные библиотеки
Интернет-каталоги
Компании Берлина
Сайты, появившиеся в 2010 году
Сетевые сообщества
Сайты Германии